Severní okres, Severní teritorium nebo Severní distrikt může být několik míst:

Asie 

 Severní okres (Hongkong) – Hongkong
 Severní okres (Sin-ču) – Sin-ču, Tchaj-wan
 Severní okres (Tchaj-nan) – Tchaj-nan, Tchaj-wan
 Severní okres (Tchaj-čung) – Tchaj-čung, Tchaj-wan
 Severní okresy (ku) v Japonsku, např. Kita-ku
 Severní okresy (gu) v Koreích

Austrálie 

 Severní teritorium

Evropa a Střední východ 

 Severní distrikt (Izrael)
 Severní obvod (Riga) – Riga, Lotyšsko
 Severny okres (rozcestník) – název různých míst v Rusku